

Список, в хронологическом порядке, лиц, которые занимали пост Президента Венесуэлы 
С момента обретения независимости в 1811 году было 48 президентов, которые занимали этот пост в 52 администрациях.

Выборы

Президентские выборы 1998 года 
На прошедших 6 декабря 1998 года выборах победу одержал харизматический военный лидер Уго Чавес Фриас, выступивший от имени новой организации — созданного в 1997 году Движения Пятая Республика (ДПР) — и набравший более 55 % голосов избирателей.
Соперником Чавеса на выборах выступал кандидат от нового правоцентристского объединения — Проект Венесуэла Энрике Салас Рёмер, набравший почти 40 % голосов.

Президентские выборы 2000 года 
После принятия новой Конституции в 2000 году в стране были проведены новые президентские и парламентские выборы, победу на которых одержало правящее ДПР, действующий президент Уго Чавес набрал почти 60 % голосов.

15 августа 2004 года по требованию правой оппозиции состоялся референдум о досрочном отзыве Чавеса с поста президента. Против отзыва проголосовало 59,10 % пришедших на участки избирателей.

Президентские выборы 2006 года 
На прошедших 3 декабря 2006 года выборах победил действующий президент Уго Чавес, набрав 62,8 % голосов, и в 2007 году возглавил новую политическую организацию — Объединенную социалистическую партию Венесуэлы, созданную путём объединения ДПР и других партий, поддерживающих «боливарианское движение к социализму».
Единым кандидатом от оппозиции являлся губернатор штата Сулия Мануэль Росалес.

18 января 2007 года парламент Венесуэлы единогласно проголосовал за закон, предоставляющий Чавесу чрезвычайные законодательные полномочия на полтора года. На состоявшемся 15 февраля 2009 года референдуме 54,7 % граждан высказались за предложенные  президентом Уго Чавесом конституционные поправки, которые разрешают президенту переизбираться на свой пост неограниченное число раз подряд.

Президентские выборы 2012 года 

На прошедших 7 октября 2012 года выборах действующий президент Уго Чавес был переизбран на четвёртый срок, получив 54,5 % голосов. Его главный оппонент, лидер оппозиции Энрике Каприлес получил 44,9 % голосов.
Явка избирателей была выше 80 %.
С 5 марта 2013 года, после смерти Уго Чавеса, обязанности президента Венесуэлы исполнял вице-президент Николас Мадуро.

Президентские выборы 2013 года 

Досрочные выборы прошли 14 апреля 2013 года, на которых, с перевесом менее чем в 1 %, победил Николас Мадуро — вице-президент Венесуэлы, сторонник Уго Чавеса.

Президентские выборы 2018 года 

Выборы президента прошли 20 мая 2018 года, на которых победу одержал Николас Мадуро — действующий президент Венесуэлы. Однако его победа не признавалась оппозицией, которая выступила с бойкотом из-за не допуска к выборам популярных лидеров оппозиции, заключённых под стражу. Впоследствии выборы не были признаны большинством стран Запада и Латинской Америки, а также привели к масштабному политическому кризису в 2019 году, в ходе которого в стране сложилось двоевластие.

См. также 
Политическое устройство Венесуэлы
История Венесуэлы
Президентские выборы в Венесуэле (2018)

Примечания 

 
Венесуэла
Венесуэла
Президенты